Карл Фридрих Иероним фон Мюнхга́узен (,  ; 11 мая 1720, Боденвердер — 22 февраля 1797, там же) — немецкий фрайхерр (барон), ротмистр русской службы и рассказчик, ставший литературным персонажем. Имя Мюнхгаузена стало нарицательным, как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории.

Биография

Молодость 
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен принадлежал к древнему нижнесаксонскому роду Мюнхгаузенов. Был пятым из восьми детей в семье полковника Отто фон Мюнхгаузена. Отец умер, когда мальчику было 4 года, и воспитывала его мать. 4 апреля 1735 года 14-летний юноша поступил пажом на службу к владетельному герцогу Брауншвейг-Вольфенбюттельскому Фердинанду Альбрехту II, о чём свидетельствует собственноручная запись Мюнхгаузена в книге пажей замка Беверн.

Служба в России 
В феврале 1738 года Иероним фон Мюнхгаузен приехал в Россию в качестве пажа молодого герцога Антона Ульриха, — жениха, а затем мужа принцессы Анны Леопольдовны. В 1738 году участвовал с герцогом в турецкой кампании в составе армии фельдмаршала Миниха (и это единственный эпизод в жизни Мюнхгаузена, который мог иметь отношение к боевым действиям).

В 1739 году оставил придворную службу и 4 декабря поступил в чине корнета в Брауншвейгский кирасирский полк (тяжёлая кавалерия), шефом которого был герцог. После свержения в 1740 году Бирона и назначения Анны Леопольдовны правительницей, а герцога Антона Ульриха — генералиссимусом, получил чин поручика и командование лейб-компанией (первой, элитной ротой полка), комплектовавшейся из лучших офицеров и солдат. Рота располагалась в непосредственной близости от ставки главнокомандующего, в Риге, тогда как сам полк находился в Вендене (нынешний Цесис). На плечи юного командира легли заботы о почти сотне человек; ему приходилось следить за состоянием оружия и амуниции, выдавать солдатам разрешение на женитьбу, ловить дезертиров, заботиться о выпасе лошадей и так далее. Все документы составлялись на русском языке — его Мюнхгаузен знал достаточно хорошо, хотя писать так и не научился, а только ставил подпись.

Произошедший в 1741 году елизаветинский переворот, свергнувший брауншвейгскую фамилию, прервал обещавшую быть блестящей карьеру барона: несмотря на репутацию образцового офицера, Мюнхгаузен получил очередной чин (ротмистра) только в 1750 году, после многочисленных прошений. В 1744 году он командовал почётным караулом, встречавшим в Риге невесту цесаревича — принцессу Софию-Фредерику Ангальт-Цербстскую (будущую императрицу Екатерину II). В том же году женился на рижской дворянке Якобине фон Дунтен. В их бывшем имении в местечке Дунте под Ригой теперь действует музей Мюнхгаузена.

В военных действиях Иероним фон Мюнхгаузен за время службы в кирасирском полку участия не принимал.

Возвращение в Германию 
Получив чин ротмистра, Мюнхгаузен взял годовой отпуск «для исправления крайних и необходимых нужд» (конкретно — для раздела с братьями семейных владений) и в ноябре 1750 года уехал в Боденвердер, который достался ему при разделе (1752). Он дважды продлевал отпуск и, наконец, подал в Военную Коллегию прошение об отставке с присвоением за беспорочную службу чина подполковника. Получив ответ, что прошение следует подать на месте, в Россию так и не поехал, в результате чего в 1754 году был отчислен как самовольно оставивший службу.

Мюнхгаузен некоторое время не оставлял надежды добиться выгодной отставки (дававшей, кроме престижного чина, право на пенсию), чему свидетельством ходатайство в Военную Коллегию его двоюродного брата — канцлера Ганноверского княжества барона Герлаха Адольфа Мюнхгаузена. Однако и это прошение результатов не имело, и до конца жизни Мюнхгаузен подписывался как ротмистр русской службы. Это звание оказалось ему весьма полезным во время Семилетней войны, когда Боденвердер был занят французами: положение офицера союзной Франции армии избавило Мюнхгаузена от постоя и прочих тягот, сопряжённых с оккупацией.

Жизнь в Боденвердере 
С 1752 года и до самой смерти Мюнхгаузен жил в Боденвердере, общаясь в основном с соседями, которым рассказывал поразительные истории о своих охотничьих похождениях и приключениях в России.

Такие рассказы обычно проходили в охотничьем павильоне, построенном Мюнхгаузеном и увешанном головами диких зверей и известном как «павильон лжи». Другим излюбленным местом для рассказов Мюнхгаузена был трактир гостиницы «Король Пруссии» в соседнем Гёттингене. Один из слушателей Мюнхгаузена так описывал его рассказы:

Рассказы барона (въезд в Петербург на волке, запряжённом в сани; конь, разрезанный пополам в Очакове; конь на колокольне; взбесившиеся шубы, вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя) широко расходились по окрестностям и даже проникли в печать.
 
Впервые три сюжета Мюнхгаузена фигурируют в книге «Der Sonderling» графа Рокса Фридриха Линара (1761). В 1781 году собрание забавных историй (16 сюжетов, включая сюжеты из Линара, а также некоторые «бродячие» сюжеты) было опубликовано в берлинском альманахе «Путеводитель для весёлых людей» с указанием, что они принадлежат известному своим остроумием г-ну М-г-з-ну (Мюнхгаузену), живущему в Г-ре (Ганновере). В 1783 году в том же альманахе вышли ещё две истории. В 1785 году была опубликована книга Распе. В 1786 году Бюргер переводит её на немецкий язык. Бытует утверждение, что книга привела барона в ярость — он счёл своё имя обесчещенным и собирался подать на Бюргера в суд. Утверждение весьма спорное, хотя бы потому, что авторы книг на протяжении многих лет были неизвестны: ни Распе, ни Бюргер не подписали свои книги. Книга быстро стала популярной в Европе. В Боденвердер стали стекаться зеваки, чтобы поглядеть на «барона-лжеца». Иногда Мюнхгаузену приходилось ставить вокруг дома слуг, чтобы отгонять любопытных.

Последние годы 
Последние годы Мюнхгаузена были омрачены семейными неурядицами. В 1790 году умерла его жена Якобина. Спустя четыре года Мюнхгаузен женился на 17-летней Бернардине фон Брун, которая вела крайне расточительный и легкомысленный образ жизни и вскоре родила дочь, которую 75-летний Мюнхгаузен не признал, считая её отцом писаря Хюдена. Мюнхгаузен затеял скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс, в результате которого он разорился, а его жена сбежала за границу. Это подорвало силы Мюнхгаузена, и вскоре после этого он умер в бедности от апоплексического удара. Перед смертью он отпустил последнюю в своей жизни характерную шутку: на вопрос ухаживавшей за ним единственной служанки, как он лишился двух пальцев на ноге (отмороженных в России), Мюнхгаузен ответил: «Их откусил на охоте белый медведь».

Мюнхгаузен — литературный персонаж 

В 1781 году на страницах журнала «Путеводитель для весёлых людей», издаваемого в Берлине, впервые было напечатано 16 коротких рассказов. Фамилия рассказчика была скрыта аббревиатурой «М-Х-Г-Н». Так было положено начало формированию художественного образа легендарного барона Мюнхгаузена. В 1785 году Рудольф Эрих Распе анонимно издал в Лондоне на английском языке «Рассказы барона Мюнхгаузена о его изумительных путешествиях и кампаниях в России», составленные на основе историй «Путеводителя», с добавлением множества других.

В 1786 году появился немецкий перевод книги Р.Э. Распе, выполненный Готфридом Августом Бюргером — «Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и весёлые приключения барона Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу своих друзей». Бюргер подверг первоисточник значительной переработке, фактически создав новое произведение. Он разделил книгу на две части — «Приключения Мюнхгаузена в России» и «Морские приключения Мюнхгаузена» и добавил много новых приключений, такие как полёт барона на ядре, охота на уток с куском сала, вытягивание самого себя из болота за волосы и ряд других. Также Бюргер добавил в уже имеющиеся истории новые высказывания и предложения, усиливающие или развивающие мысли, заложенные в них. Образ Мюнхгаузена подвергся изменениям; из простого хвастуна и враля, каким он был у Распе, он стал более глубоким персонажем, «человеком, использующим фантастику для преобразования серой обывательской действительности в необыкновенный мир». Версию Бюргера принято считать хрестоматийной. Книга имела громадный успех в Европе; именно она завершила оформление образа Мюнхгаузена как литературного персонажа.

В книге не было ни одного приключения барона, связанного с Германией, и вскоре появляются дополнения: книга «Дополнение к приключениям Мюнхгаузена» Генриха Шнорра (1794—1800), в которой многие приключения барона происходят уже в Германии, и сочинение Карла Лебрехта Иммермана «Мюнхгаузен. История в арабесках» (1839), где в качестве рассказчика выступает внук (потомок) барона.

Первый перевод (точнее, вольный пересказ) книги о Мюнхгаузене на русский язык принадлежит перу Н. П. Осипова. Он был издан в 1791 году под заглавием «Не любо — не слушай, а лгать не мешай».

Большую известность в России литературный персонаж барон Мюнхгаузен получил благодаря К. И. Чуковскому, который адаптировал книгу Распе и Бюргера для детей. В пересказе Чуковского фамилия барона упрощена до «Мюнхаузен», поскольку Чуковский выбрал не транслитерацию, а фонетическую транскрипцию фамилии главного героя. Полный перевод на русский язык книги Распе и Бюргера был выполнен В.С. Вальдман в 1956 году и впоследствии отредактирован А.Н. Макаровым.

К интерпретации образа барона Мюнхгаузена обращалось множество зарубежных и российских авторов, как в прошлом, так и настоящем, дополняя сформировавшийся образ (персонаж) новыми чертами и приключениями. Например, в повести Сигизмунда Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена» (1927—1928) обыгрывается путешествие барона в Советский Союз 1920-х годов как «философа-фантаста и мечтателя, фехтовавшего против истины». В повести Бориса Садовского "Приключения Карла Вебера", пародирующей направление неоромантической повести серебряного века (в частности, многочисленные анахронизмы), Мюнхгаузен, встреченный главным героем, изображён пожилым человеком уже в петровскую эпоху. 

Значительное развитие образ барона Мюнхгаузена получил в советском кинематографе. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» (экранизации пьесы "Самый правдивый") драматург Григорий Горин придал барону яркие романтические черты характера, исказив при этом некоторые факты личной жизни Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. В мультфильме «Приключения Мюнхаузена» барон наделён классическими чертами.

В 2005 году в России опубликована книга Владимира Нагово-Мюнхгаузена «Приключения детства и юности барона Мюнхаузена» («Münchhausens Jugend- und Kindheitsabenteuer»), которая стала первой книгой о детских и юношеских приключениях барона Мюнхгаузена, от рождения барона до его отъезда в Россию. Благодаря этой книге в литературе появился новый образ и персонаж — «юный барон Мюнхгаузен»; фактически была написана «недостающая» первая часть произведения Распе.

В 2019 году в итальянском издательстве Lavieri вышла книга "Viaggi terrestri, marini e lunari del barone di Münchhausen" поэта Джанлуки Капоразо и художника Серджо Оливотти. В ней известные приключения (с некоторыми дополнениями) изложены в виде шуточной поэмы в 14 главах с оригинальными иллюстрациями. В 2022 году эта поэма вышла в московском издательстве "Городец" в переводе Михаила Визеля под названием "Земные, морские и лунные приключения барона Мюнхаузена".

Внешний вид реального и литературного Мюнхгаузена 

Единственный портрет Мюнхгаузена работы Г. Брукнера (1752), изображающий его в форме кирасира, был уничтожен во время Второй мировой войны. Фотографии этого портрета и его описания дают представление о Мюнхгаузене как о человеке сильного и пропорционального телосложения, что всегда было необходимым требованием для службы в кирасирах — самом требовательном к физическим кондициям человека роде тяжёлой кавалерии, с гладко выбритым — по моде того времени — круглым правильным лицом. Физическая сила являлась наследственным качеством в роду. Племянник Мюнхгаузена, Филипп, мог засунуть три пальца в дула трёх ружей и поднять их. Мать Екатерины II особо отмечает в своём дневнике «красоту» командира почётного караула.

Визуальный образ Мюнхгаузена как литературного героя представляет собой сухонького старичка или человека худощавого, довольно обычного телосложения, с лихо закрученными усами и эспаньолкой. Этот образ прочно укрепился благодаря хрестоматийным иллюстрациям Гюстава Доре (1862). Усатым барона-кавалериста изображали и ранее, в том числе на иллюстрациях Джорджа Крукшенка, опиравшегося, очевидно, на моду носить усы среди немецких кавалеристов в годы Революционных и Наполеоновских войн.

В подобной манере, с аккуратными усиками, барон изображён на иллюстрациях немецкого художника Теодора Хоземанна к немецкому изданию 1840 года. Любопытно, что, награждая своего героя бородкой, Доре (вообще очень точный в исторических деталях, даже в серии подчёркнуто гротескных юмористических иллюстраций к роману Бюргера) допустил очевидный анахронизм, так как в XVIII веке бородок не носили. Однако именно во времена Доре бородки были вновь введены в моду Наполеоном III. Это даёт повод предположить, что знаменитый «бюст» Мюнхгаузена, с девизом «Mendace veritas» () и изображением на «гербе» трёх уток (ср. три пчелы на гербе Бонапартов), имел понятный современникам политический подтекст карикатуры на императора (см. портрет Наполеона III).

Экранизации

Спектакли (музыкальные и драматические) 

2010 «Приключения Мюнхгаузена на Украине», мюзикл Алексея Коломийцева в постановке Одесского Академического музыкально-драматического театра.

3 декабря 2010 года был презентован первый украинский танцевальный мюзикл с использованием 3D-технологий «Барон Мюнхгаузен». Его режиссёром-постановщиком выступил известный украинский хореограф, креативный продюсер проектов телеканала СТБ «Танцуют все!» и «Україна має талант» Константин Томильченко. В мюзикле задействованы 35 танцоров, лучшие участники трёх сезонов танцевального шоу «Танцуют все!».

5 декабря 2015 года состоялась премьера спектакля «Мюнхгаузен» на сцене «Театра на Спасской» (г. Киров). Режиссёр — Степан Пектеев. Сценография — Катерины Андреевой. Композитор — Роман Цепелев. В центре внимания команды, работающей над спектаклем, — фигура самого барона. Его талант рассказывать истории — сродни таланту артиста. Таким образом, спектакль — это не иллюстрация и не пересказ историй о похождениях барона Мюнхгаузена, а размышления его создателей о театре и профессии артиста.

18 декабря 2019 в Астраханском театре оперы и балета состоялась премьера мюзикла для детей Дмитрия Батина. Автор либретто и режиссёр Екатерина Саблина.

Памятники 
 Памятник барону Мюнхгаузену был установлен в 1970 году в украинском городе Хмельницком. Авторы скульптуры (М. Андрейчук и Г. Мамона) запечатлели эпизод из рассказа барона, в котором Мюнхгаузен вынужден был скакать на половине лошади.
 28 августа 2004 года в Москве, возле станции метро «Молодёжная», фонд «Диалог культур — единый мир» установил скульптурную композицию скульптора Андрея Орлова, посвящённую эпизоду, в котором барон вытягивает себя за волосы из болота вместе с лошадью.
 18 июня 2005 года в Центральном парке Калининграда был установлен памятник барону, который представляет собой плоский железный прямоугольник, внутри которого барон сидит на ядре. Памятник подарила администрация города Боденвердер в надежде организовать международный туристический маршрут «Боденвердер — Калининград».
 20 февраля 2008 года фонд «Диалог культур — единый мир» установил в городе Боденвердер (Германия) скульптурную композицию «Барон Мюнхгаузен», аналогичную той, что была установлена 28 августа 2004 года в Москве.
 Кованый сапог барона Мюнхгаузена и его шпага украсили набережную этнографического комплекса «Рыбная деревня» в Калининграде. Памятник установлен в августе 2011 года.
 9 октября 2010 года в городе Бендеры (Приднестровье) установлен бюст Иеронимусу фон Мюнхаузену в память его участия в штурме Бендерской крепости и полёта на ядре.
 В мае 2014 года поставили памятник Мюнхгаузену в городе Глубокое Витебской области Республики Беларусь. Причиной установки этого памятника явилось массовое туристическое «паломничество» к находящейся в Глубоком могиле Фердинанда и Вильгельмины фон Мюнхаузен, которых некоторые считают потомками барона.
 Памятник Мюнхгаузену есть в городе Кременчуг (Украина), где он изображён с пушечным ядром в руке.
 В 2016 году памятник Мюнхгаузену появился в городе Гурьевске Калининградской области России. Барон изображён верхом на ядре.
 В Братиславе над Торговой улицей бронзовый метровый Мюнхгаузен летит на ядре.

Монеты 
 2005 год. 1 евро. Банк Латвии. Тираж: 5000 экземпляров..
 2005 год. Сувенирная монета «Мюнхгаузен». Аверс: портрет барона Мюнхаузена. Реверс: Текст: «Дунте. 2005 год» (Латышский язык. Готика. Алюминий). Тираж: ? экземпляров. В описании № 10 — упоминание окрестностей Дунте.

Музеи 
Музей Мюнхгаузена в Дунте (Латвия) действует с начала 1990-х годов.
Также музей Мюнхгаузена существует на его родине, в Боденвердере (Нижняя Саксония, Германия). Многие экспонаты в нём шуточные, например, чучело пойманного бароном восьминогого зайца, но есть и подлинные. В частности, там хранится выданный барону указ императрицы Елизаветы Петровны о производстве его в чин ротмистра.

Галерея изображений

См. также 
 Синдром Мюнхаузена
 Трилемма Мюнхаузена

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Беседа Михаила Першина из цикла «Давайте меняться!» (сайт РГДБ)

 
История XVIII века
Прототипы литературных персонажей
Персонажи Клуба знаменитых капитанов
Ротмистры (Российская империя)